Santa Colomba steht für:

 Santa Colomba, Ortsteil von Bientina, Provinz Pisa, Italien
 Santa Colomba, Ortsteil von Monteriggioni, Provinz Siena, Italien
 Lago di Santa Colomba, See im Trentino, Italien

Siehe auch:
 Kolumba von Sens (257–273), spanische Märtyrin, Gedenktag 31. Dezember
 Kolumba von Córdoba († 853), spanische Märtyrin, Gedenktag 17. September
 Kolumba von Cornwall (gestorben im 6. Jahrhundert), bretonisch-kornische Märtyrin, Gedenktag 11./15. November (wikidata Q5149543)